Stefano Baraldo (Codogno, 1992. január 25. –) olasz labdarúgó hátvéd poszton játszott. 2012-es visszavonulása előtt a Piacenza, a Barletta és az Empoli labdarúgója volt.

Források 
Stefano Baraldo adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Piacenza labdarúgói
Az SS Barletta Calcio labdarúgói
Az Empoli labdarúgói